Антонио Альмейда:
 Альмейда, Антонио де (1928—1997) — французский дирижёр.
 Альмейда, Антонио Жозе Луис (1866 — ?) — португальский политический деятель.
 Примечания